Виктор Николаевич Денисов (род. 10 февраля 1935, Тула) — советский инженер-конструктор, оружейник и изобретатель. Работал на предприятии ЦКИБ СОО, имеет на своём счету 16 авторских свидетельств, принимал участие в доработке спортивных винтовок МЦ12 и МЦ13, а также в создании различных образцов охотничьего и гражданского оружия.

По данным на 2015 год спортивное оружие В. Н. Денисова позволило советским и российским спортсменам на Олимпийских Играх и чемпионатах мира по стрелковому спорту завоевать восемь золотых, пять серебряных, и шесть бронзовых медалей.

Биография 
 1935 год: родился в городе Тула.
 1954 год: с отличием окончил техникум имени С. И. Мосина и начал обучение на машиностроительном факультете Тульского механического института. Во время учёбы в институте принимал участие в освоении целины, за что был отмечен соответствующей наградой. Дипломная работа велась под руководством известного тульского оружейника Александра Никитовича Ганичева и носила название «Конструирование гильз и современных авиационных пушек»; защита прошла на «отлично».
 1959 год: после окончания института был отобран среди лучших выпускников Тульского механического института начальником ЦКИБ СОО Иваном Михалёвым для работы над перспективными оружейными системами. Первый конструкторский опыт получил при совершенствовании спортивных винтовок МЦ12 и МЦ13 под руководством Владимира Фёдоровича Трухачёва.
 начало 1960-х годов: начинает самостоятельные творческие изыскания в перспективном направлении по созданию самозарядных охотничьих карабинов. В соавторстве с Ю. П. Бровкиным им был разработан охотничий карабин МЦ26-09 (в серию не пошёл), ориентированный на массового потребителя; в дальнейшем, на базе карабина Мосина образца 1944 года, им был создан охотничий карабин КО-44-1.
 1965 год: создание карабина МЦ18 под патрон кольцевого воспламенения 5,6 мм.
 конец 1990-х: разработка самозарядного карабина МЦ501 при участии главного конструктора Тульского КБП Василия Грязева.

Разработки 
 самозарядный охотничий карабин МЦ18,
 самозарядный охотничий карабин МЦ501,
 самозарядный охотничий карабин МЦ126 под патрон 7,62×51 мм,
 самозарядный охотничий карабин МЦ551 под патрон 8×68 мм S,
 карабин МЦ552 под патрон 9,3×62 мм,
 карабин МЦ554 с быстросменными стволами под патроны 9,3×62 мм, .30-06 и 8×57l,
 самозарядный карабин ОЦ-18 на базе снайперской винтовки СВД,
 самозарядный карабин ОЦ-25 на базе автомата АКМ,
 спортивные винтовки МЦ112, МЦ113 и МЦ114,
 пневматические спортивные винтовки МЦ60-1, МЦ69-1, МЦ118, МЦ119, МЦ372,
 газобаллонная спортивная винтовка МЦ371,
 спортивные арбалеты МЦ600 и АСП-2,
 устройство для определения направления и скорости ветра в нижних слоях атмосферы ТКБ-049А на базе охотничьего ружья 12-го калибра.

Почётные звания 
 Заслуженный машиностроитель СССР
 Почётный машиностроитель Министерства
 Нагрудный знак «Изобретатель СССР»

Примечания

Ссылки 
 

Конструкторы СССР
Изобретатели по алфавиту
Конструкторы стрелкового оружия
Заслуженные машиностроители СССР